Hinsdale (Illinois)
Hinsdale (Nova Hampshire)

Desambiguações de topônimos